Дмитро Олександрович (князь переяслав-заліський), Дми́тро Олекса́ндрович (1250—1294) — князь Переяславль-заліського, новгородський, великий князь владимирський.
 Вербовецько-Заліський загальнозоологічний заказник, Вербове́цько-Залі́ський зака́зник — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні.
 Іван Дмитрович (князь переяславль-заліський), Іван Дмитрович († 1302) — останній удільний переяславль-заліський князь, син переяславль-заліського та великого володимирського князя Дмитра Олександровича.
 Заліський скарб — срібні речі візантійського провінційного виробництва VI—VII ст. н. е.
 Петро Заліський, Заліський Петро Іванович (1867 — після 1925) — генерал-майор Російської імператорської армії, харківський губернський староста (1918).
 Заліський Роман Тимофійович, Залі́ський Рома́н Тимофі́йович — капітан, Міністерство внутрішніх справ України.